Dipayal Silgadhi ist eine Stadt (Munizipalität) im äußersten Westen Nepals und Verwaltungssitz des Distriktes Doti in der Provinz Sudurpashchim.

Geschichte 
Die Stadt entstand 2014 durch die Zusammenlegung verschiedener Village Development Committees. Das Stadtgebiet umfasste zu diesem Zeitpunkt 74 km². 

Im Zuge der Neustrukturierung der lokalen Ebene und der Schaffung der Gaunpalikas (Landgemeinden) durch Zusammenlegung und Abschaffung der Village Development Committees am 10. März 2017 wurden zusätzlich  die VDC Ladagada, Kalena und Teile der VDC Khatiwada und Baglek eingemeindet. Das Stadtgebiet erhöhte sich dadurch auf 156,77 km² Die Stadtfläche wuchs hierdurch auf 126,26 km².

Einwohner 
Bei der Volkszählung 2011 hatten die VDCs, aus welchen die Stadt Dipayal Silgadhi entstand,  23.416 Einwohner (davon 10.774 männlich) in 5493 Haushalten. Nach den Eingemeindungen im Jahr 2017 wuchs die Einwohnerzahl auf 32.941 Einwohner.

Geographie 
Die Stadt liegt im Vorderen Himalaya am Ufer des Flusses Seti auf einer Höhe von .

Weblinks 

 UN map of the municipalities of Doti District

Einzelnachweise 

Stadt in Nepal
Distrikt Doti